Де Мария () — фамилия. Известные носители:

 Де Мария, Алешандре (1904—1968) — бразильский и итальянский футболист.
 Де Мария, Лука (род. 1989) — итальянский гребец.
 Де Мария, Уолтер (1935—2013) — американский скульптор и композитор.